Vinter-OL 2010, officielt kendt som den XXI Olympiske Vinterlege, var en multi-sportsbegivenhed afholdt i Vancouver, British Columbia, Canada, fra den 12. februar til den 28. februar. I alt 2.632 atleter, der repræsenterer 82 nationale olympiske komitéer (NOCs) deltog i 86 arrangementer i 15 forskellige sportsgrene og discipliner.

Atleter fra 26 NOC har vundet mindst én medalje, og atleter fra 19 af disse NOCs har sikret mindst ét guld. For første gang, vandt Canada en guldmedalje ved et OL som vært; de have ikke vundet guld både Sommer-OL 1976 i Montreal og Vinter-OL 1988 i Calgary.

Langrendsløber Marit Bjørgen fra Norge vandt fem medaljer (tre guld, en sølv, en bronze), mere end nogen anden atlet. Den kinesiske shorttrack speedskater Wang Meng deler pladsen med Bjørgen med flest guldmedaljer, med tre.

Medaljetabel 

 Værtsnation (Canada)

Referencer

Eksterne henvisninger 

Vinter-OL 2010
2010